Ackermann-Teubner ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Ackermann-Teubner (1826–1903), deutscher Buchhändler und Verleger
 Alfred Ackermann-Teubner (1857–1941), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Ackermann-Teubner-Gedächtnispreis